Gronden ist der deutsche Name dreier ostpreußischer Orte im heutigen Gebiet Polens:
 Gronden, Kreis Angerburg, seit 1945: Grądy Węgorzewskie, Ort im Powiat Węgorzewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Gronden, 1938 bis 1945 Grunden, Kreis Johannisburg, seit 1945: Grądy (Orzysz), Ort im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Gronden, Kreis Ortelsburg, seit 1945: Grądy (Dźwierzuty), Ort im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren